Капинота — топоним.

 Капинота (город) — город в Боливии.
 Капинота (муниципалитет) — муниципалитет в Боливии.
 Капинота (провинция) — провинция в Боливии.